Kevin Young (n. 1981) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Kevin Young (n. 1990) – cestista portoricano
 Kevin Curtis Young (n. 1966) – ostacolista statunitense